Голубино — название населённых пунктов:

Россия 
 Голубино — посёлок в Пинежском районе Архангельской области.
 Голубино — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Голубино — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Голубино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Голубино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Голубино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.